Ian Walker (ur. 1954) – australijski polityk, poseł partii Liberal National Party of Queensland
 Ian Walker (ur. 1964) – amerykański dramaturg
 Ian Walker (ur. 1970) – brytyjski żeglarz
 Ian Walker (ur. 1971) – angielski piłkarz, bramkarz